Bodor Miklós (1925–2010) grafikus
Bodor Miklós (1939) amerikai magyar kémikus, gyógyszertervező, az MTA tagja